Tamberías puede referirse a:

Tamberías, localidad en el Departamento Calingasta, Provincia de San Juan, Argentina; o
Tamberías, localidad en el Departamento Jáchal, Provincia de San Juan, Argentina.